Trockenbrodt ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Trockenbrodt (1869–1904), deutscher Jurist, Schriftsteller und Heimatdichter